Gustaf Johansson (1844–1930) finn érsek
 Gustaf Johansson (1900–1971) svéd jégkorongozó